Ula är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Ula ingår i familjen hårögonharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hårögonharkrankar
Ula